The Water kan syfta på:

 The Water (album) – ett album från 2008 av Colin McIntyre
 The Water (låt med Feist) – en låt av den kanadensiska sångaren Leslie Feist
 The Water (låt med Johnny Flynn) – en låt av Johnny Flynn
 The Water (film) – en kortfilm av Kevin Drew

Se även
 Water